La Supercoupe de Biélorussie féminine de football est une compétition de football féminin opposant le champion de Biélorussie au vainqueur de la coupe de Biélorussie.

Palmarès

Notes et références 

Compétition de football en Biélorussie
Compétition féminine de football
Biélorussie
Football féminin en Biélorussie